Johannes-von-Nepomuk-Kapelle bezeichnet die
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Nordkirchen) in Nordkirchen, Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Fettehenne) im Leverkusener Stadtteil Steinbüchel/Fettehenne in Nordrhein-Westfalen
 St. Johannes von Nepomuk (Hartmanice) in Hartmanice, Okres Svitavy
 St. Johannes von Nepomuk (Lautrach) in Lautrach, im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 St. Johannes von Nepomuk (Maria Steinbach) in Maria Steinbach, einem Ortsteil von Legau im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Rietberg) in Rietberg, Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen
 St. Johannes von Nepomuk (Svojanov) in Svojanov, Okres Svitavy